

Comuni della Spagna 
 Vélez de Benaudalla – comune della Spagna
 Vélez-Blanco – comune della Spagna
 Vélez-Málaga – comune della Spagna
 Vélez-Rubio – comune della Spagna

Persone 
 Álvaro Uribe Vélez – politico e avvocato colombiano
 Bárbara Vélez – attrice e modella argentina
 Conchita Velez – uno degli pseudonimi usati nel tempo da Nilla Pizzi
 Eddie Velez – attore statunitense
 Eusebio Vélez – ciclista su strada e dirigente sportivo spagnolo.
 Francisco Vélez – pallavolista portoricano
 Gerardo Velez – musicista portoricano
 Glen Velez – batterista e percussionista
 Iñigo Vélez – calciatore spagnolo
 José Vélez – cantante spagnolo
 Juan Vélez de Guevara – drammaturgo spagnolo
 Lauren Vélez – attrice statunitense
 Luis Vélez de Guevara – drammaturgo spagnolo
 Lupe Vélez – attrice e ballerina messicana
 Manuel Marulanda Vélez – rivoluzionario colombiano
 Marco Vélez – calciatore portoricano

Altro
 4338 Velez – asteroide della fascia principale
 Palazzo Velez – antico edificio civile di Alcamo
 Vélez – comune della Colombia
 Vélez – nome con cui è nota la squadra di calcio Club Atlético Vélez Sarsfield
 Río Vélez – fiume della Spagna 
 Provincia di Vélez – provincia soppressa della Colombia coloniale

Pagine correlate 
 Veles